Die Druga Crnogorska Liga 2008/09 war die dritte Spielzeit der zweithöchsten montenegrinischen Fußballliga. Die Saison begann am 17. August 2008 und endete am 30. Mai 2009.

Modus 
Die zwölf Mannschaften traten in je drei Runden gegeneinander an, sodass 33 Spieltage zu absolvieren waren. Die Teams, die nach 22 Spielen die ersten sechs Plätze belegten hatten zusätzlich sechs Heimspiele, die Teams auf den unteren sechs Plätzen noch fünf Heimspiele.

Der Tabellenerste stieg direkt in die Prva Crnogorska Liga 2009/10 auf, während der Zweite und Dritte über die Relegationsspiele aufsteigen konnte. Die beiden Letztplatzierten mussten in die Treća Crnogorska Liga absteigen.

Vereine

Abschlusstabelle

Relegation 

|}
FK Mornar Bar stieg auf, Mladost Podgorica blieb zweitklassig.

Weblinks 
 Ausführliche Statistiken auf rsssf.com

Einzelnachweise 

2008
Fußballsaison 2008/09